Jack Frost kan avse:
 Svenska : Kung Bore (frost, is, snö, vinter, kyla personifierad)

Kultur 
 Jack Frost (manhwa)
 Jack Frost, kriminalinspektör i TV-serien Ett fall för Frost
 Jack Frost (film, 1997), amerikansk skräckfilm i regi av Michael Cooney
 Jack Frost (film, 1998), amerikansk film med Michael Keaton
 En pseudonym Bob Dylan använt när han producerat några av sina egna skivor, till exempel Love and Theft, Modern Times och Together Through Life.

Se även 
 Kung Bore